Пляжный футбол на Азиатских Пляжных Играх — является турниром по пляжному футболу в помещении, проводимом в рамках Азиатских Пляжных Игр. Впервые был проведен в 2008 году.

Турниры

Распределение медалей по странам

Ссылки 
 Официальный сайт Азиатских Пляжных Игр 2010

Пляжные Азиатские игры
Соревнования по пляжному футболу
U